— второй студийный альбом японской девичьей идол-группы Shiritsu Ebisu Chugaku. Вышел в Японии 28 января 2015 года на принадлежащем Sony Music Entertainment Japan лейбле Defstar Records.

Список композиций

CD

Blu-ray Disc (идёт только с лимитированным изданием) 
 (Стороны «Б» синглов группы в исполнении современного состава из 8 участниц. В первый раз на видео.)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на сайте Sony Music
 Kinpahi (limited edition)
 Kinpachi
 Дискография на официальном сайте Shiritsu Ebisu Chugaku

Альбомы Shiritsu Ebisu Chugaku
Альбомы 2015 года
Альбомы Defstar Records